Алексе́й Степа́нович Иванов (21 февраля 1872 — 1923) — русский офицер, герой Первой мировой войны.

Биография 
Православный.

Окончил кадетский корпус в Санкт-Петербурге и 2-е военное Константиновское училище по 1-му разряду (1890), выпущен подпоручиком в Царицынский 146-й пехотный полк. Позднее был переведен в гвардию, окончил Офицерскую стрелковую школу.

Чины: поручик (1894), штабс-капитан (1900), капитан (1906), полковник (1915).

Участвовал в русско-японской войне, был ранен. Награждён несколькими орденами.

Служил в лейб-гвардии Преображенском полку, с которым вступил в Первую мировую войну. Был награждён Георгиевским оружием

В 1918 году работал в Главархиве. Расстрелян большевиками в 1923 году.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. (1904);
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905);
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (1905);
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1908) с мечами (1915);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1912) с мечами и бантом (1914);
 Георгиевское оружие (ВП 03.02.1915).

Примечания

Ссылки 
 

Полковники (Российская империя)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Военачальники, репрессированные в СССР
Казнённые в 1923 году
Преображенцы
Выпускники Константиновского военного училища